Естабло Сан Хосе има више значења:

 Естабло Сан Хосе (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Естабло Сан Хосе (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику